Curiepe peut désigner :

Toponymes

Curiepe : localité de la paroisse civile de Santos Michelena de la municipalité de Santos Michelena dans l'État d'Aragua ;
 Curiepe : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Brión dans l'État de Miranda ;
 Curiepe : capitale de la paroisse civile de Curiepe de la municipalité de Brión dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme